Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship) van 2022 vond plaats van 4 tot en met 10 april in het Amerikaanse Houston. Het toernooi werd na twee afgelaste edities vanwege het coronavirus weer georganiseerd. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Houston
ATP-toernooi van Houston